

Astronomia
 9446 Cicero – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Cicero – città della Contea di Cook, Illinois
 Cicero – città della Contea di Hamilton, Indiana
 Cicero – città della Contea di Onondaga, New York
 Cicero – città della Contea di Outagamie, Wisconsin

Persone 
 Marco Tullio Cicerone (in latino Cicero) – statista, filosofo e oratore romano
 Marco Tullio Cicerone il Vecchio – padre dello statista
 Quinto Tullio Cicerone – politico, fratello di Marco Tullio
 Cicero – nome in codice di Elyesa Bazna, agente segreto albanese
 Nando Cicero - attore e regista italiano
 Vincenzo Cicero – filosofo e accademico italiano

Altro 
 Cicero – unità di misura tipografica
 Cicero – varietà di patata
 Cicero – 'ndrina di Cosenza
 Cicero – purosangue inglese

Pagine correlate 
 Cicerone (disambigua)
 Ciceri